SV Ommoord is een amateurvoetbalvereniging gevestigd in de wijk Ommoord, Rotterdam, Nederland. De thuiswedstrijden worden op Sportpark Zwansnesse gespeeld, pal naast de A20 gelegen. Het standaardelftal speelde sinds 2014/15 weer in de Derde klasse zondag nadat het in 2013/14 een seizoen in de Tweede klasse uitkwam, als SV Ommoord de hoogst bereikte klasse. In het seizoen 2016/17 is de club van vaste speeldag veranderd; het speelt nu op zaterdag.

Het standaardzaterdagelftal komt uit in de Vierde klasse (2020/21)

Fusiepartners
SV Ommoord herbergt de geschiedenis van 22 (fusie- en straat)club(je)s. De club ontstond zelf in 1992 door de fusie tussen NDC '86 en NRC Ommoord.
 - NDC '86 ontstond per 28 februari 1986 uit de fusie tussen DRC '79 en NADO-Vooruitgang (NADO-V). DRC '79 ontstond op 1 juli 1979 door de fusie tussen DDC en vv RADIO (Rechtstreeks Aanvallen Doet Immer Overwinnen). DDC ontstond op 1 maart 1927 door de fusie tussen DNL (De Nederlandse Leeuw) en DOS, in 1944 werd GB opgenomen. NADO-Vooruitgang ontstond in 1942 na de fusie tussen NADO (21-03-1921) en de straatclub Vooruitgang. NADO ontstond door het samengaan van De Adelaars en vv Het Noorden.
 - NRC Ommoord ontstond per 6 mei 1977 uit de fusie tussen NRC (oorspronkelijk Nieuwe Rotterdamse Courant, in 1945 veranderd in Nieuwe Rotterdamse Combinatie; in 1942 nam het de club Carola op), straatclub Steeds Vooruit en fc Ommoord. FC Ommoord ontstond in 1973 na de fusie tussen vv Crooswijk (23-04-1921, t/m 1922 VVS genaamd) en Florissant-OBR. Florissnt-OBR ontstond in 1954 door het samengaan van Florissant (officieel per 23-01-1921 opgericht, t/m 1921 als Blauw-Wit uitkomend) met de straatclubs DOB (De Ooster Boys) en OBR (Ooster Boys Rotterdam).

Stamboom

Competitieresultaten 2016–heden (zaterdag) 

 = Dit seizoen werd stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Er werd voor dit seizoen geen officiële eindstand vastgesteld.

|
|}

Competitieresultaten 1993–2016 (zondag) 

|
|
|-
|
|
|}

Bekende (oud-)spelers 

 Maarten Atmodikoro
 Samuel Scheimann

Externe link 
 Officiële website

Amateurvoetbalclub in Rotterdam